Međuzonska nogometna liga Bosne, također i kao Međuzonska nogometna liga Bosne i Hercegovine, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1963./64.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Rudar" iz Kaknja.

Ljestvica  

 Ilidža - danas dio naselja Sarajevo 
 Kreka - danas dio naselja Tuzla

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Hercegovačka zona 1963./64.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 39-42 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Prijedor" : 1919. – 1992., Rijeka, 2012., , str. 96-102   
 Milan Ždrale: FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989), Brčko, 1989. str. 70 
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003), Bijeljina, 2010.,  (karton), str. 145-151  
  

1963-64 1
BIH 1 MZ 
1963-64 1 MZ
1963-64 1 MZ